

Плотниковська сільська рада — сільське поселення, Каменський район, Алтайський край
 Плотниковська сільська рада — сільське поселення, Косіхинський район, Алтайський край
 Плотниковська сільська рада — сільське поселення, Притобольний район, Курганська область